Viloläge kan syfta på:

Viloläge – inom fysiken ett system som inte påverkas av några krafter.
Viloläge (dator) – strömsparläge för datorer i som inte används.